Забельский:

 Забельский — новый коттеджный посёлок в Ленинском районе Уфы
 Забельский — спортивный аэродром в городе Уфе.